Сергей Владиславович Николаев (; 14 февраля 1972, Киев, СССР — 28 февраля 2015, Красноармейск) — украинский военный фотокорреспондент. Член Национального союза журналистов Украины.

Биография 
Родился 14 февраля 1972 года в Киеве. С апреля 2008 года работал в газете «Сегодня» штатным фотокорреспондентом. Бывал в командировках в Иране, Сомали, Ливии, Турции, Грузии. В 2013 году прошла его персональная выставка «Недетское детство» — о том, в каких условиях растут дети во время войны.

28 февраля 2015 года оказался ранен осколками в поселке Пески Донецкой области, после чего был доставлен в железнодорожную больницу города Красноармейска, где и умер. Главный хирург сообщил, что пострадавший получил несовместимые с жизнью ранения.

Награды 
5 июня 2015 года за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство был награжден посмертно орденом «За заслуги» III степени.

Также 4 июня 2015 года, посмертно награжден частной наградой «Народный Герой Украины».

Примечания

Ссылки 
 Фотограф газети «Сегодня» Сергій Ніколаєв пройшов багато гарячих точок, знімав унікальні кадри і загинув, як справжній військовий фотокореспондент — на війні 
 В Пісках від міни загинув фотокор Сергій Ніколаєв 

Журналисты Украины
Фотографы Украины
Члены Национального союза журналистов Украины
Журналисты, погибшие в вооружённом конфликте на востоке Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании